Het Veikkausliiga 2001 was het 71ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op zondag 22 april en eindigde met de 40ste en laatste speelronde op zaterdag 27 oktober 2001. De hoogste afdeling bestond dit seizoen uit twaalf clubs.

Tampere United won de derde landstitel uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van debuterend trainer-coach Ari Hjelm had na 33 speelronden welgeteld één punt voorsprong op achtervolger HJK Helsinki. De club verbaasde vele voetbalvolgers in Finland door op de laatste speeldag te profiteren van een misstap van koploper HJK Helsinki. Tampere won zelf op eigen terrein met 1-0 van FC Jazz, terwijl de torenhoge favoriet HJK niet verder kwam dan een gelijkspel tegen FC Haka (1-1). 

Tampere United ontstond twee jaar geleden na een fusie van drievoudig landskampioen Ilves en eenmalig kampioen TPV Tampere. Onder de eerste trainer Harri Kampman slaagde de club erin veel regionaal talenten aan te trekken. Kampman werd vlak voor aanvang van het seizoen 2001 vervangen door de Finse recordinternational Hjelm, die de club langzaam maar zeker de allure van een titelkandidaat gaf.

Ondanks het veroveren van de titel was Tampere United niet de beste ploeg in de Finse Veikkausliiga. Die rol was weggelegd voor HJK Helsinki, dat het meest scoorde (64 keer) en de minste doelpunten (19) hoefde te incasseren. De ploeg van afzwaaiend trainer Jyrki Heliskoski verloor weliswaar slechts vier wedstrijden, maar verspeelde kostbare punten door tien keer gelijk te spelen.

Tampere United daarentegen wist 21 van de 33 competitieduels te winnen: een nieuw record sinds de start van de Veikkausliiga in 1990. De ploeg had bovendien met acht zeges in de laatste negen wedstrijden een sterke eindsprint in de competitie. Behalve Hjelm waren keeper Mikko Kavén en aanvaller Antti Pohja van cruciaal belang voor Tampere.

Topscorer werd Paulus Roiha van HJK Helsinki. Hij scoorde 22 keer. Hij werd op de ranglijst gevolgd door Antti Pohja (Tampere United), die zestien doelpunten maakte gedurende het seizoen. 

FC Jokerit eindigde als elfde en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen tegen FF Jaro Pietarsaari, de nummer twee uit de Ykkönen. Op de 1-1 in Pietarsaari volgde een 4-3 zege in Kotka voor FF Jaro Pietarsaari, waardoor die laatste club promoveerde naar de hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal en FC Jokerit afgleed naar de Ykkönen.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen Tampere United plaatst zich voor de UEFA Champions League 2002/03 (eerste kwalificatieronde)
HJK Helsinki en MyPa-47 Anjalankoski plaatsen zich voor de UEFA Cup 2002/03
FC Haka plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2002
RoPS Rovaniemi degradeert rechtstreeks naar Ykkönen
FC Jokerit speelt play-offs promotie/degradatie tegen FF Jaro Pietarsaari, de nummer twee uit de Ykkönen

Play-offs promotie/degradatie

FF Jaro Pietarsaari wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
 Tampere United 
Mikko Kavén, Lee Jones, Jussi Kuoppala, Kari Sainio, Toni Hevonkorpi, Brian Waltrip, Pasi Salmela, Tero Koskela, Sakari Saarinen, Jussi Kujala, Heikki Aho, Janne Räsänen, Dionísio, Ville Lehtinen, Jari Niemi en Antti Pohja. Trainer-coach: Ari Hjelm.

Prijzen
Beste speler
 Paulus Roiha (HJK Helsinki)
Beste nieuwkomer
 Kalle Parviainen (KuPS Kuopio)
Beste doelman
 Mikko Kavén (Tampere United)
Beste verdediger 
 Jussi Nuorela (MyPa Anjalankoski)Beste middenvelder:
 Jari Ilola (HJK Helsinki)
Beste aanvaller
 Paulus Roiha (HJK Helsinki)Beste coach
 Ari Hjelm (Tampere United)

Zie ook
Beker van Finland 2001
Fins voetbalelftal in 2001

2001
Competitievoetbal 2001